Termin LMT ima više značenja.

 Luteolin-7-O-glukuronid 2"-O-glukuronoziltransferaza, enzim
 Lokid Martin